B'Elanna Torres est un personnage appartenant à l'univers de fiction de Star Trek, et plus particulièrement de la série Star Trek : Voyager, interprété par l'actrice Roxann Dawson.

Biographie 

B'Elanna Torres est mi-Humaine, mi-Klingonne. Elle est chef mécanicien, chargée de la maintenance du vaisseau USS Voyager.

Elle est, à l'origine, un membre du groupe dissident, le Maquis où elle a développé une haine tenace des Cardassiens. Après avoir été transporté dans le Quadrant Delta, son vaisseau du Maquis est détruit et elle intègre, contrainte et forcée, l'équipage du vaisseau Voyager. 

Durant le voyage, elle a une relation avec Tom Paris, le pilote du vaisseau, puis l'épouse et met au monde sa fille Miral (qui porte le nom de sa mère) le jour de leur retour dans le Quadrant Alpha. 

Elle a un caractère emporté qui lui vaut occasionnellement quelques problèmes d'adaptation aux règles qui règnent sur Voyager. Son nouveau capitaine, Kathryn Janeway, et son ancien capitaine du Maquis, Chakotay l'aident à plusieurs reprises lorsqu'elle traverse des moments difficiles.

B'Elanna est foncièrement un personnage en lutte avec lui-même, du fait de son double héritage klingon et humain. Elle hait sa propre violence et admire le calme et le contrôle absolu du vulcain Tuvok.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  Biographie de B'Elanna Torres sur le site officiel de Star Trek 
 

Personnage de Star Trek: Voyager
Personnage de fiction créé en 1995
Officier de Starfleet
Personnage de fiction féminin